Дядькино — название населённых пунктов в России:
 Дядькино — деревня в Богородском городском округе Московской области.
 Дядькино — деревня в Андреапольском муниципальном округе Тверской области.
 Дядькино — деревня в Спировском муниципальном округе Тверской области.
 Дядькино — деревня в Переславском районе Ярославской области.